(479) Капрера () — астероид главного пояса, принадлежащий к тёмному спектральному классу C. Он был открыт 12 ноября 1901 года итальянским астрономом Луиджи Карнера в обсерватории Хайдельберг и назван в честь небольшого острова Капрера у побережья Сардинии.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь географических объектов